TFG est un sigle qui peut désigner :

en français 
 Taux de fécondité général, en démographie ;
 Taux de filtration glomérulaire, en médecine ;
 Théâtre Francis-Gag, à Nice, en France ;
 Trouble fonctionnel gastrointestinal, ou trouble fonctionnel gastro-intestinal (TFGI), en médecine ;
 Troupes françaises au Gabon, ancien nom des Éléments français au Gabon.

en anglais 
 Tactical Fighter Group (dans l'United States Air Force (USAF), la Royal Australian Air Force (RAAF), ou la Force aérienne philippine) ;
 Tiny Friendly Giant, surnom donné par le constructeur au moteur hybride de la voiture de sport Koenigsegg Gemera ;
 Transitional Federal Government, l'ancien Gouvernement fédéral de transition de la Somalie.